Quilès est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Jean-Pascal Quilès (1956-), musicien, compositeur et dirigeant français d’institutions culturelles ;
 Paul Quilès (1942-2021), homme politique français.

Patronyme français